Ива́н Алексе́ев (конец XVI — начало XVII века) —  имена нескольких подьячих Русского царства. Может означать:

 Иван Алексеев (XVI век) — подьячий в правление царя Ивана Грозного. Упоминается в 1577/1578 году; имел имение в Коломенском уезде.
 Иван Алексеев (XVII век) — подьячий в период Смутного времени и в правление царя Михаила Фёдоровича. Упоминается в ноябре 1611 и в 1612/1613 году как отдельщик дворцовых сёл в Кинешме. В 1627/1628 году был назначен подьячим таможни в Тюмени.
 Иван Алексеев (XVII век) — дворцовый подьячий в конце правления царя Михаила Фёдоровича. В 1638 году имел двор в Москве.
 Иван Ватута Алексеев (XVII век) — подьячий в начале правления царя Михаила Фёдоровича. 15 марта 1613 года был послан с И. Спешневым в Белгород с целью приведения населения к присяге царю Михаилу Фёдоровичу, но по невыясненной причине бросил службу и бежал в Ярославль.

Примечания 

Подьячие